Det finns flera kända personer med namnet Anders Berg:

* Anders Berg (1791–1860), svensk präst
 Anders Berg (1797–1887), svensk grosshandlare och riksdagsman
 Anders Berg (1821–1912), svensk lärare, verksam i Finspång
 Anders Berg (1841–1924), svensk lärare, predikant och nykterist
 Anders Berg (1916–2008), svensk arkitekt
 Anders Berg (född 1974), svensk skådespelare

Se även 

 Andersberg